Elizabeth Hamilton est un nom ayant été porté par plusieurs personnalités, notamment :
 Elizabeth Hamilton (écrivain), (1756 ou 1758-1816), écrivain britannique
 Elizabeth Schuyler Hamilton (1757-1854), épouse du politicien américain Alexander Hamilton
 Elizabeth Hamilton (comtesse de Gramont) (1640-1708), aristocrate britannique et dame d'honneur française
 Elizabeth Gunning, duchesse de Hamilton (1733-1790)